Westenholz (Delbrück), Noordrijn-Westfalen
 Westenholz (Walsrode), Nedersaksen